Mark Twain (ur. 1835, zm. 1910) – amerykański pisarz
 Shania Twain (ur. 1965) – kanadyjska piosenkarka
 TWAIN – standard komunikacji między skanerami, aparatami cyfrowymi a programami graficznymi
 (2362) Mark Twain – planetoida z grupy pasa głównego asteroid
 The Twain Shall Meet – album grupy "Eric Burdon and The Animals"
 Twain (Kalifornia) – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych